Психосоматика може да се отнася до:

 Психосоматична медицина
 Психосоматично разстройство